Змагання в одиночному розряді тенісного турніру North of England Championships 1972 проходили в рамках Women's International Grand Prix 1971.

Івонн Гулагонг і Бетті Стеве поділили титул. оскільки фінал скасовано через дощ.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Гелен Гурлей (чвертьфінал)
  Патті Гоган (2-ге коло)

 Пет Преторіус (півфінал)
 Бетті Стеве (Переможниця)
 Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
 Карен Крантцке (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

North of England Championships